

Carriera
Inizia la carriera con il KÍ Klaksvík, con cui si presenta fra i convocati alle qualificazioni per la UEFA Champions League 2000-2001.

Milita per tutta la carriera in squadre faroesi.

Nella stagione europea 2007-2008 disputa 2 partite di Coppa Intertoto con il KÍ Klaksvík. Successivamente, con il B36 Tórshavn gioca 2 partite di qualificazione alla Coppa UEFA 2008-2009, mentre nella stagione successiva gioca 2 partite di qualificazione alla UEFA Europa League con la maglia del NSÍ Runavík.

Nella stagione 2012-2013 torna a giocare in ambito europeo con il B36 Tórshavn, in 2 partite di qualificazione alla UEFA Champions League. Tornato a giocare con il KÍ Klaksvík, prende parte a 2 partite di qualificazione alla UEFA Europa League 2017-2018.

Collegamenti esterni